Laureaci i nominowani do Nagrody Akademii Fonograficznej Fryderyk w kategorii album roku muzyka alternatywna.

W 2012 roku wyróżnienie w kategorii przyznano po raz ostatni.

W 2015 roku kategoria powróciła do Fryderyków łącząc się z elektroniką i indie pod nazwą album roku elektronika / indie / alternatywa.

W 2016 roku kategoria nosiła nazwę album roku elektronika i alternatywa.

Od 2017 roku kategoria nosi nazwę album roku alternatywa.

Lata 1995–1999

Lata 2000–2009

Lata 2010–2012

Lata 2015–2019

Lata 2021–2022

Najczęściej nagradzani

Najczęściej nominowani

Przypisy 

Album, alter